Хотицы — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

География 
Деревня расположена к северо-западу от западных границ города Пскова (за Запсковьем), в 2 км восточнее волостного центра, деревни Писковичи, на Хотицком ручье, впадающем в Великую.

Население

История 
До 1928 года Хотицы были центром Хотицкого сельсовета.

На территории деревни строится микрорайон с многоквартирными домами «Молодёжный» (рассчитан на 882 жителей), а также планируются микрорайоны с многоквартирными домами «Александрия» (на 846 жителей) и «Невский».

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Псковского района